Ecos – ex-rivista redatta a cura dell'ENI
Écos – comune francese nell'Alta Normandia